Das Bildnis des Dorian Gray (englisch: The Picture of Dorian Gray) bezeichnet:

 Das Bildnis des Dorian Gray, Roman von Oscar Wilde (1890/1891)
 Das Bildnis des Dorian Gray (1915), Verfilmung von Wsewolod Emiljewitsch Meyerhold
 Das Bildnis des Dorian Gray (1917), Verfilmung von Richard Oswald
 Das Bildnis des Dorian Gray (1945), Verfilmung von Albert Lewin
 Das Bildnis des Dorian Gray (1970), Verfilmung von Massimo Dallamano
 Das Bildnis des Dorian Gray (1973), Verfilmung von Glenn Jordan (Fernsehfilm)
 Das Bildnis des Dorian Gray (1976), Verfilmung von John Gorrie
 Das Bildnis des Dorian Gray (2009), Verfilmung von Oliver Parker

The Picture of Dorian Gray bezeichnet:
 The Picture of Dorian Gray (2004), Verfilmung von David Rosenbaum
 The Picture of Dorian Gray (2006), Verfilmung von Duncan Roy